Чемпионат Европы — это главное международное спортивное соревнование высокого уровня между спортсменами или спортивными командами, представляющими страны Европы или профессиональные спортивные клубы Европейского континента в ряде видов спорта:
 Чемпионат Европы по футболу
 Чемпионат Европы по автогонкам
 Чемпионат Европы по бадминтону
 Чемпионат Европы по баскетболу
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин
 Чемпионат Европы по биатлону
 Чемпионат Европы по боксу
 Чемпионат Европы по борьбе
 Чемпионат Европы по водным видам спорта
 Чемпионат Европы по волейболу
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин
 Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин
 Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
 Чемпионат Европы по го
 Чемпионат Европы по кёрлингу
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту
 Чемпионат Европы по корфболу
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике
 Чемпионат Европы по мини-футболу
 Чемпионат Европы по настольному теннису
 Чемпионат Европы по рэндзю
 Чемпионат Европы по сёги
 Чемпионат Европы по снукеру
 Чемпионат Европы по спортивному ориентированию
 Чемпионат Европы по стрельбе из лука
 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
 Чемпионат Европы по фигурному катанию
 Чемпионат Европы по хоккею с мячом
 Чемпионат Европы по хоккею с шайбой
 Чемпионат Европы по художественной гимнастике
 Чемпионат Европы по шахматам

См. также 
 Чемпионат мира
 Чемпионат Азии
 Чемпионат России
 Кубок мира
 Кубок Европы
 Кубок России

Ссылки 

 
Спортивная терминология